La saison 1936-1937 du SO Montpelliérains voit le club évoluer en Division 2 pour la deuxième saison consécutive.

Le club héraultais va connaître une saison moyenne en terminant à la  du championnat.

En Coupe de France, les somistes échouent dès les seizièmes de finale de la compétition face aux voisins sétois.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1936-1937 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier